Stawky (ukrainisch ; russische Entsprechung /Stawki) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Skadowsk, siehe Stawky (Skadowsk)
 Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Fastiw, siehe Stawky (Fastiw)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Jaworiw, siehe Stawky (Jaworiw)
 Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Wesselynowe, siehe Stawky (Wesselynowe)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Lyman, siehe Stawky (Lyman, Odessa)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Podilsk, siehe Stawky (Podilsk)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Chorol, siehe Stawky (Chorol)
 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Riwne, siehe Stawky (Riwne)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Schytomyr, Stadtgemeinde Radomyschl, siehe Stawky (Schytomyr, Radomyschl)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Schytomyr, Siedlungsgemeinde Choroschiw, siehe Stawky (Schytomyr, Choroschiw)
 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Husjatyn, siehe Stawky (Husjatyn)
 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Salischtschyky, siehe Stawky (Salischtschyky)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Berschad, siehe Stawky (Berschad)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Pischtschanka, siehe Stawky (Pischtschanka)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Turijsk, siehe Stawky (Turijsk)

 Siedlung in der Oblast Donezk, Rajon Kramatorsk, siehe Stawky (Kramatorsk)
 Siedlung in der Oblast Donezk, Stadtkreis von Horliwka, siehe Stawky (Horliwka)

Siehe auch:
 Stawki